8. Klavierkonzert steht für:
 8. Klavierkonzert (Mozart), Komposition in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, KV 246
 8. Klavierkonzert (Ries) („Gruss an den Rhein“), Komposition  in As-Dur von Ferdinand Ries, Op. 151